Il doppio del torneo di tennis Parioli Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Cierro e Alessandro De Minicis che hanno battuto in finale Enrico Cocchi e Francesco Pisilli 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Massimo Cierro /  Alessandro De Minicis (Campioni)
 Alfonso Mora /  Mark Ozer (primo turno)

 Ugo Pigato /  Stefano Mezzadri (semifinali)
 Corrado Aprili /  Massimiliano Narducci (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Parioli Challenger 1989